Пелишор има више значења:

 Пелишор (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Пелишор (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији